Miejscowości w USA:
 Fairmont – jednostka osadnicza w stanie Illinois, w hrabstwie Will
 Fairmont – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Martin
 Fairmont – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Fillmore
 Fairmont – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Robeson
 Fairmont – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Garfield
 Fairmont – miasto w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Marion
Gminy w USA:
 Fairmont (ang. Fairmont Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Martin
 Fairmont (ang. Fairmont Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Robeson